Nike, Niké o Nice (filla d'Estix), deessa grega de la victòria
 (307) Nike, asteroide
 Obres:
 Nike de Samotràcia o Victòria de Samotràcia, escultura de la deessa grega de la victòria conservada al Louvre
 temple de Nike Àptera, situat a l'Acròpoli d'Atenes 
 Organitzacions:
 Nike, Inc., empresa nord-americana d'equipament esportiu 
 Niké (automòbil), automòbil fabricat a Barcelona el 1919